

Persone 
 Abbas Khider – poeta e scrittore tedesco
 Farid Khider – kickboxer e attore francese
 Mohamed Khider – calciatore sudanese, difensore
 Mohamed Khider – politico algerino